Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2012

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2011 року був Новак Джокович, Сербія. Він зумів відстояти чемпіонське звання.

Сіяні гравці 

  'Новак Джокович (чемпіон)
  Рафаель Надаль (фінал)
  Роджер Федерер (півфінал)
  Енді Маррі (півфінал)
  Давид Феррер (чвертьфінал)
  Джо-Вілфрід Тсонга (4 коло)
  Томаш Бердих (чвертьфінал)
  Марді Фіш (2 коло)
  Янко Типсаревич (3 коло)
  Ніколас Альмагро (4 коло)
  Хуан Мартін дель Потро (чвертьфінал)
  Жіль Сімон (2 коло)
  Олександр Долгополов (3 коло)
  Гаель Монфіс (3 коло)
  Енді Роддік (2 коло, травма)
  Джон Існер (3 коло)

<ol start=17>
 Рішар Гаске ''(4 коло)
 Фелісіано Лопес'' (4 коло)
 Віктор Троїцький ''(2 коло)
 Флоріан Маєр (знявся через травму)
 Станіслас Вавринка ''(3 коло)
 Фернандо Вердаско ''(1 коло)
 Мілош Раоніч ''(3 коло)
 Нісікорі Кей ''(чвертьфінал)
 Хуан Монако ''(1 коло)
 Марсель Граноллерс ''(2 коло)
 Хуан Ігнасіо Чела ''(3 коло)
 Іван Любичич ''(1 коло)
 Радек Штепанек ''(1 коло)
 Кевін Андерсон ''(3 коло
 Юрген Мельцер ''(1 коло)
 Алекс Богомолов, молодший ''(1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 2 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

|RD1-seed01=9
|RD1-team01= Я Типсаревич
|RD1-score01-1=5
|RD1-score01-2=714
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Д Турсунов
|RD1-score02-1=7
|RD1-score02-2=612
|RD1-score02-3=3
|RD1-score02-4=4
|RD1-score02-5=
|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= Ю Зопп
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=4
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= Дж Дакворт
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=
|RD1-seed05=
|RD1-team05= М Южний
|RD1-score05-1=5
|RD1-score05-2=77
|RD1-score05-3=4
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=3
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= А Голубєв
|RD1-score06-1=7
|RD1-score06-2=64
|RD1-score06-3=6
|RD1-score06-4=4
|RD1-score06-5=6
|RD1-seed07=
|RD1-team07= А Сеппі
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=3
|RD1-score07-4=1
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=17
|RD1-team08= Р Гаске
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=6
|RD1-score08-5=
|RD1-seed09=27
|RD1-team09= ХІ Чела
|RD1-score09-1=77
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= М Расселл
|RD1-score10-1=63
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=4
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=
|RD1-seed11=
|RD1-team11= І Куницин
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=612
|RD1-score11-3=0
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= П Андухар
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=714
|RD1-score12-3=6
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=
|RD1-seed13=
|RD1-team13= М Бахінґер
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=2
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Р Світінґ
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=
|RD1-seed15=
|RD1-team15= Р Мачадо
|RD1-score15-1=1
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=2
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= Д Феррер
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=
|RD2-seed01=9
|RD2-team01= Я Типсаревич
|RD2-score01-1=3
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=77
|RD2-score01-4=6
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= Дж Дакворт
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=65
|RD2-score02-4=4
|RD2-score02-5=
|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= А Голубєв
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=0r
|RD2-score03-4=
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=17
|RD2-team04= Р Гаске|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=3
|RD2-score04-4=
|RD2-score04-5=
|RD2-seed05=27
|RD2-team05= ХІ Чела
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= П Андухар
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=3
|RD2-score06-4=
|RD2-score06-5=
|RD2-seed07=
|RD2-team07= Р Світінґ
|RD2-score07-1=77
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=6
|RD2-score07-4=2
|RD2-score07-5=3
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= Д Феррер
|RD2-score08-1=64
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=3
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5=6
|RD3-seed01=9
|RD3-team01= Я Типсаревич
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=3
|RD3-score01-3=1
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=17
|RD3-team02= Р Гаске
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=6
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=
|RD3-seed03=27
|RD3-team03= ХІ Чела
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=2
|RD3-score03-3=1
|RD3-score03-4=
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= Д Феррер
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=6
|RD3-score04-4=
|RD3-score04-5=
|RD4-seed01=17
|RD4-team01= Р Гаске
|RD4-score01-1=4
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=1
|RD4-score01-4=
|RD4-score01-5=
|RD4-seed02=5
|RD4-team02= Д Феррер
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3='''6
|RD4-score02-4=
|RD4-score02-5=
}}

Секція 3 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

|RD1-seed01=4
|RD1-team01= Е Маррі
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Р Гаррісон
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=2
|RD1-score02-5=
|RD1-seed03=
|RD1-team03= К Малісс
|RD1-score03-1=66
|RD1-score03-2=r
|RD1-score03-3=
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=|RD1-score04-1=78
|RD1-score04-2=
|RD1-score04-3=
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=
|RD1-seed05=
|RD1-team05= М Ллодра
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Е Гульбіс
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=1
|RD1-score06-3=2
|RD1-score06-4=2
|RD1-score06-5=
|RD1-seed07=
|RD1-team07= Д Хімено-Травер
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3=4
|RD1-score07-4=
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=32
|RD1-team08={{nowrap| А Богомолов мл.}}
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=
|RD1-score08-5=
|RD1-seed09=19
|RD1-team09= В Троїцький
|RD1-score09-1=4
|RD1-score09-2=63
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=77
|RD1-score09-5=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Х-К Ферреро
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=77
|RD1-score10-3=2
|RD1-score10-4=63
|RD1-score10-5=2
|RD1-seed11=
|RD1-team11= Г Гарсія-Лопес
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=0
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= М Кукушкін
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=
|RD1-seed13=
|RD1-team13= Т Белуччі
|RD1-score13-1=77
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Д Села
|RD1-score14-1=65
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=3
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=
|RD1-seed15=WC
|RD1-team15= М Матосевич
|RD1-score15-1=65
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=3
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=14
|RD1-team16= Г Монфіс
|RD1-score16-1=77
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=
|RD2-seed01=4
|RD2-team01= Е Маррі
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-score01-4=
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=4
|RD2-score02-4=
|RD2-score02-5=
|RD2-seed03=
|RD2-team03= М Ллодра
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=4
|RD2-score03-4=5
|RD2-score03-5=6
|RD2-seed04=32
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=1
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=7
|RD2-score04-5=4
|RD2-seed05=19
|RD2-team05= В Троїцький
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=2
|RD2-score05-4=6
|RD2-score05-5=3
|RD2-seed06=
|RD2-team06= М Кукушкін
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=6
|RD2-score06-4=4
|RD2-score06-5=6
|RD2-seed07=
|RD2-team07= Т Белуччі
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=0
|RD2-score07-3=4
|RD2-score07-4=2
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=14
|RD2-team08= Г Монфіс
|RD2-score08-1=2
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5=
|RD3-seed01=4
|RD3-team01= Е Маррі
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= М Ллодра
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=0
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=
|RD3-seed03=
|RD3-team03=
|RD1-score07-1=7
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=64
|RD1-score07-5=6
|RD1-seed08=25
|RD1-team08= Х Монако
|RD1-score08-1=5
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=3
|RD1-score08-4=77
|RD1-score08-5=0
|RD1-seed09=LL
|RD1-team09= Р де Вуст
|RD1-score09-1=4
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=1
|RD1-score09-4=6
|RD1-score09-5=3
|RD1-seed10=
|RD1-team10= ЄХ Лу
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=6
|RD1-score10-4=3
|RD1-score10-5=6
|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= Ф Серра|RD1-score11-1=63
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=5
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= С Дарсіс
|RD1-score12-1=77
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=4r
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=
|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= Дж Ворд
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=4
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Б Кавчич
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=
|RD1-seed15=
|RD1-team15= А Маннаріно
|RD1-score15-1=6
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=5
|RD1-score15-4=4
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=11
|RD1-team16= ХМ дель Потро
|RD1-score16-1=2
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=7
|RD1-score16-4=6
|RD1-score16-5=
|RD2-seed01=8
|RD2-team01= М Фіш
|RD2-score01-1=64
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=66
|RD2-score01-4=
|RD2-score01-5=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= А Фалла
|RD2-score02-1=77
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=78
|RD2-score02-4=
|RD2-score02-5=
|RD2-seed03=
|RD2-team03= П Ріба
|RD2-score03-1=0
|RD2-score03-2=0r
|RD2-score03-3=
|RD2-score03-4=
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=
|RD2-score04-4=
|RD2-score04-5=
|RD2-seed05=
|RD2-team05= ЄХ Лу
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= Ф Серра
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=2
|RD2-score06-4=
|RD2-score06-5=
|RD2-seed07=
|RD2-team07= Б Кавчич
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=5
|RD2-score07-3=3
|RD2-score07-4=
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=11
|RD2-team08= ХМ дель Потро
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=7
|RD2-score08-3='''6
|RD2-score08-4=
|RD2-score08-5=
|RD3-seed01=
|RD3-team01= А Фалла
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=2
|RD3-score01-3=63
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2012 у тенісі